«Кругосветное путешествие» — дебютный студийный альбом российской певицы и поэтессы Елены Есениной. Презентация дебютного альбома  и была приурочена ко дню Защиты детей.

Альбом «Кругосветное путешествие» записывался в течение нескольких лет и к 2011 был выпущен на лейбле «Монолит». В него вошло 15 песен, автором которых является сама исполнительница. Песня «Шестое чувство» вошла в саундтрек к фильму «Ирония любви». Сингл «Мир без тебя» был исполнен в финале российского отбора на конкурс «Евровидение-2010», на котором она заняла двенадцатое место (из двадцати пяти).

Альбом издан в двух видах комплектации: стандартной и подарочной, и поступил в продажу в 1 июня 2011 года. Подарочный вариант альбома включает в себя бонусный DVD-диск с пятью выпущенными видеоклипами Есениной, которые активно ротировались в эфирах телеканалов «МУЗ-ТВ», «RU.TV» и «Music Box»: «Нравишься» (дуэт с Дмитрием Маликовым), «Неваляшка», «Вишня», «Одиссей и Пенелопа» и «Мир без тебя».

Композиция «Вишня» была впервые презентована на радиостанции «Русское Радио», а один из синглов с альбома — «Одиссей и Пенелопа» — продержался тринадцать недель в главном хит-параде страны «Золотой Граммофон», и достиг третьего места в чарте.

Список композиций

Участники записи 
 Автор слов и музыки: Елена Есенина
 Аранжировка: Лопатин (1-14); Potapoff (15)
 Программирование и саунд-дизайн: Дмитрий Стёпин
 Сведение: Александр Чудопалов
 Бэк-вокал: Наталья Сигаева
 Гитара: Сергей Шай
 Альбом создавался при участии студии Capital Music
 Фото: Виктор Дербенёв, Рустам Вагапов

Примечания 

Альбомы России